|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Kuala Lumpur (officieel BMW Malaysian Open) van 2016 vond plaats van 29 februari tot en met 6 maart 2016 in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Caroline Wozniacki was haar titel niet komen verdedigen. Zij nam deel aan het gelijk­tijdige toernooi van Monterrey.

De als eerste geplaatste Roberta Vinci strandde al in de eerste ronde.

Het tweede reekshoofd, Elina Svitolina uit Oekraïne die via een wildcard voor het toernooi was uitgenodigd, won het toernooi. Zij versloeg in de, verscheidene keren door regen onderbroken, finale de als zesde geplaatste Canadese Eugenie Bouchard in drie sets, met een tiebreak in de eerste set. Svitolina wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Kuala Lumpur op haar naam te schrijven. Het was haar vijfde WTA-titel, de eerste van 2016.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Het ongeplaatste duo Varatchaya Wongteanchai / Yang Zhaoxuan won het toernooi. Zij versloegen in de finale de als eerste geplaatste Chinese titelverdedigsters Liang Chen en Wang Yafan in de match-tiebreak. Het was voor beiden de eerste WTA-titel. Met deze zege namen zij revanche voor de finale die zij in 2015 in Hua Hin van de Chinese opponentes hadden verloren.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Kuala Lumpur 2016
Kuala Lumpur